Az RhB Ge 4/4 II sorozat az RhB svájci magán vasúttársaság Bo'Bo' tengelyelrendezésű 1000 mm-es nyomtávú villamosmozdonya. 1973-ban, majd 1984-ben összesen 23 db-ot gyártott az SLM és a BBC.

Mozdonyok

Irodalom 
 Rhätische Bahn (Hrsg.): Rhätische Bahn heute – morgen – gestern. Verlagsgemeinschaft (Desertina Verlag, Disentis; Verlag M&T-Helvetica, Chur; Terra Grischuna Verlag, Bottmingen) 1988,  (Festschrift zum 100-jährigen Jubiläum der Bahn)
 Hans-Bernhard Schönborn, Die Rhätische Bahn, Geschichte und Gegenwart, GeraMond 2009 .
 Wolfgang Finke, Hans Schweers: Die Fahrzeuge der Rhätischen Bahn. Band 3 Lokomotiven, Triebwagen, Traktoren 1889–1998. Verlag Schweers+Wall, Aachen (now Köln) 1998, .

Svájci villamos mozdonyok
Rhätische Bahn